Stromberger ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Stromberger (* 1948), österreichische Liedermacherin und Schriftstellerin
 Christian Wilhelm Anton Stromberger (1826–1900), deutscher evangelischer Pfarrer, Dekan und Hymnologe
 Fabian Stromberger (* 1986), deutscher Schauspieler, Sprecher, Synchronsprecher und Komponist
 Manfred Stromberger (* 1954), österreichischer Politiker (BZÖ)
 Maria Stromberger (1898–1957), österreichische Krankenschwester und Widerstandskämpferin in der Zeit des Nationalsozialismus
 Robert Stromberger (1930–2009), deutscher Drehbuchautor